Шамова:
 Шамова, Анна Николаевна (род. 1977) — российская спортсменка, призёр чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе.
 Шамова, Елена Вячеславовна (род. 1988) — российская актриса.
 Шамова, Ольга Валерьевна (род. 1964) — российский учёный, молекулярный биолог, иммунолог.
 Шамова, Татьяна Ивановна (1924—2010) — российский учёный в области педагогики. См. также 
 Шамов